Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi egyéni időfutam versenyszámát július 27-én rendezték a d'Hortawith-pályakerékpár-pályán.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Végeredmény 
A verseny össztávja 1000 méter volt. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet.

Források 

Kerékpározás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon